Anthony Wilding, detentore del titolo, ha battuto nel challenge round Arthur Gore 6–4, 6-4, 4–6, 6–4.

Tabellone

Challenge round

Turni preliminari

Finali

Primi turni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1912